Bacler d’Albe ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Albert Bacler d’Albe (1789–1824), französischer Militärtopograf
 Louis Albert Guislain Bacler d’Albe (1761–1824), französischer Militärtopograf und Maler